Kefer  ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Kefer, Pseudonym des Dichters Werner Riegel (1925–1956)
 Franz Xaver Kefer (1763–1802), Gründer und Initiator der Feiertagsschule in München, die zum Vorbild aller späteren Berufsschulen wurde
 Johann Georg Benedikt Kefer (1744–1833), deutscher Kirchenhistoriker
 Linus Kefer (1909–2001), österreichischer Pädagoge und Schriftsteller
 Sibylle Kefer (* 1976), österreichische Musikerin und Musiktherapeutin
 Ursula Engelen-Kefer (* 1943), deutsche Gewerkschafterin
 Volker Kefer (* 1956), deutscher Ingenieur und Manager

Kefer  ist der Ortsname von:
 Kefer (Gemeinde Klaus), Ortsteil von Klaus an der Pyhrnbahn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Siehe auch:
 Käfer (Begriffsklärung)
 Keffer